Населението на Северна Македония към 1 ноември 2002 г. е 2 022 547 души, според данни от преброяването през 2002 г.

Численост на населението

Преброявания на населението 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастов състав 
 0 – 14 години: 19,5% (мъже 210 078; жени 203 106)
 15 – 64 години: 67,8% (мъже 707 298; жени 696 830)
 над 65 години: 12,7% (мъже 97 437; жени 124 661) (2004, оценка)
 0 – 14 години: 19,5% (мъже 207 954; жени 193 428)
 15 – 64 години: 69,3% (мъже 719 708; жени 708 033)
 над 65 години: 11,3% (мъже 101 036; жени 131 156) (2008, оценка)

Средна възраст

 Общо: 34,8 години
 Мъже: 33,8 години
 Жени: 35,8 години (2008, оценка)

Прираст на населението

Естествен прираст

Механичен прираст 
 -5.7 ‰ (2008)

Детска смъртност 
 Общо: 9,27 починали / 1000 живородени
 Момичета: 9,45 починали / 1000 живородени (2008, оценка)
 Момчета: 9,08 починали / 1000 живородени

Продължителност на живота при раждане 
 Общо: 74,45 години
 Мъже: 71,95 години
 Жени: 77,13 години (2008, оценка)

Етнически състав 

 Македонци: 1 297 981 или 64,18% (включително и македонци мюсюлмани)
 Албанци: 509 083 или 25,17%
 Турци: 77 959 или 3,85%
 Цигани: 53 879 или 2,66%
 Сърби: 35 939 или 1,78%
 Бошняци и мюсюлмани по националност: 19 571 или 0,968%
 Бошняци 17 018 или 0,841%
 Мюсюлмани по националност: 2553 или 0,126%
 Арумъни (власи): 9695 или 0,479%
 Гюпти: 3713 или 0,184%
 Черногорци: 2686 или 0,133%
 Унгарци: 2003 или 0,1%
 Българи: 1417 или 0,073%
 Гърци: 422 или 0,021%
 Руснаци: 368 или 0,018%
 Словенци: 365 или 0,018%
 Поляци: 162 или 0,008%
 Украинци: 136 или 0,007%
 Хървати: 129 или 0,006%
 Германци: 88 или 0,005%
 Чехи: 60 или 0,004%
 Словаци: 60 или 0,005%
 Евреи: 53 или 0,003%
 Италианци: 46 или 0,002%
 Австрийци: 35 или 0,002%
 Русини: 24 или 0,001%
 Регионално самоопределили се: 829 или 0,041%
 Неопределили се: 404 или 0,02%
 Други: 5332 или 0,264%

Религия 
 Православие: 64,7%
 Ислям: 33,3%
 Други: 2% (2002, оценка)

Език 
 Македонска литературна норма: 66,5%
 Албански: 25,1%
 Турски: 3,5%
 Цигански: 1,9%
 Сръбски: 1,2%
 Други: 1,8% (2003, оценка)

Грамотност 
Определение: Над 15 г. могат да четат и пишат.
 Общо: 96,1%
 Мъже: 98,2%
 Жени: 94,1% (2002, оценка)

Съотношение на половете 
 При раждане: 1,08 мъже/жени
 Под 15 г.: 1,08 мъже/жени
 15 – 64 г.: 1,02 мъже/жени
 Над 65 г.: 0,77 мъже/жени
 Общо: 1 мъже/жени (2008, оценка)

ХИВ позитивни и болни от СПИН 
 Разпространение: около 0,1% (2001, оценка)
 Хора, носители на ХИВ/СПИН: около 200 (2003, оценка)
 Смъртност: около 100 (2003, оценка)

Коефициент на плодовитост 
 2008 – 1.48
 2007 – 1.46
 2006 – 1.46
 2005 – 1.46
 2004 – 1.52
 2003 – 1.77
 2002 – 1.8
 2001 – 1.73
 2000 – 1.88
 1999 – 1.76
 1998 – 1.9
 1997 – 1.93
 1996 – 2.07
 1995 – 2.13
 1994 – 2.23

Тенденции 
Процесите на индустриализация и урбанизация след края на Втората световна война са причина прирастът на населението да намалява с по-големи темпове сред македонците и с по-малки темпове при мюсюлманското население на страната (албанци, македонски мюсюлмани – торбеши и турци). Прирастът на населението е висок сред селското мюсюлманско население: сред турците и торбешите е 2,5 пъти по-висок от този при македонците, а сред албанците и циганите – 3 пъти по-висок.

Тези данни са показателни за демографските промени сред албанското малцинство в Република Македония, което от 8% (след края на Втората световна война) скача до 25% от населението през 1990-те год. Това е причина за нарастване на политическото и междуетническото напрежение в Република Македония през 2001 г., когато след кратък конфликт са проведени реформи в страната, които дават повече права на етническите албанци.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Външни препратки 
 Българите и техните селища в Република Македония
 Results of the 2002 census
 CIA's World Factbook entry on the Republic of Macedonia

Бележки